Die Top 12 2012/13 war die elfte französische Mannschaftsmeisterschaft im Schach der Frauen. 

Meister wurde Évry Grand Roque, die im Finale den Titelverteidiger Club de Vandœuvre-Echecs besiegten. Aus der Nationale I waren La tour de Juvisy, der Club d'Echecs Metz Fischer, der Club de l'Echiquier Toulousain und L'Isle sur la Sorgue. Als einziger Aufsteiger erreichte Juvisy den Klassenerhalt, die Mitaufsteiger mussten zusammen mit C.E. de Bois-Colombes direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Top 12 (Frauen) 2012/13.

Spieltermine 

Die Vorrunde fand vom 15. bis 17. Februar 2013 in Archamps statt, die Finalrunde wurde am 22. und 23. Juni in Châlons-en-Champagne gespielt.

Modus 

Die zwölf teilnehmenden Vereine spielten in der Vorrunde fünf Runden im Schweizer System. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (3 Punkte für einen Sieg, 2 Punkte für ein Unentschieden, 1 Punkt für eine Niederlage, 0 Punkte für eine kampflose Niederlage), anschließend der direkte Vergleich (sofern er gespielt wurde), danach die Differenz zwischen Gewinn- und Verlustpartien und letztendlich die Zahl der Gewinnpartien. Die letzten Vier der Vorrunde stiegen in die Nationale I ab, während sich die vier Erstplatzierten für die Finalrunde qualifizierten. Diese wurde im k.-o.-System ausgetragen, wobei auch der dritte Platz ausgespielt wurde.

Vorrunde 

Vor der letzten Runde hatte sich Évry bereits den Einzug ins Halbfinale gesichert, während L'Isle sur la Sorgue und Bois-Colombes vorzeitig als Absteiger feststanden. Die übrigen Entscheidungen fielen erst in der letzten Runde, hierbei lag das Feld so dicht zusammen, dass der Sieger des Wettkampfes zwischen Juvisy und Metz das Halbfinale erreichte, während der Verlierer abstieg.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Übersicht

Entscheidungen

Halbfinale 

Während der Topfavorit Évry einen klaren Sieg gegen Jusivy landete, setzte sich der Titelverteidiger Vandœuvre gegen Montpellier nur knapp durch.

Finale und Spiel um Platz 3 

Sowohl im Finale als auch im Spiel um Platz 3 fielen klaren Entscheidungen. Während Évry gegen Vandœuvre klar favorisiert war, war Juvisy im Spiel 3 von der Papierform her Außenseiter.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine der Vorrunde bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Halbfinals bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Finales und des Spiels um Platz 3 bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Sportveranstaltung in Frankreich
Schachveranstaltung 2012
Schachveranstaltung 2013